Die 13. Asienspiele wurden vom 6. bis 20. Dezember 1998 in Bangkok (Thailand) ausgetragen.

Teilnehmende Nationen

Sportarten

Medaillenspiegel 

1998
Multisportveranstaltung 1998
Sportveranstaltung in Bangkok